Пузан  — топоним:

Беларусь 
 Пузан — посёлок, Черноборский сельсовет, Быховский район, Могилёвская область
 Пузаны (или Пузан) — бывшая деревня, Крулевщинский сельсовет, Докшицкий район , Витебская область

См. также 
Пузаны